Regió Sud del Brasil
 Regió Sud-est del Brasil